Rothorn  est le nom de plusieurs sommets des Alpes, dans des zones germanophones (Autriche et Suisse alémanique) :

Rothorn 
 Rothorn ( d'altitude), canton du Valais (Suisse), entre les communes de Turtmann-Unterems et de Saint-Nicolas ;
 Rothorn ( d'altitude), canton du Valais (Suisse), sur la commune de Naters ;
 Rothorn ( d'altitude), canton d'Uri (Suisse), entre les communes de Göschenen et de Wassen ;
 Rothorn ( d'altitude), canton du Valais (Suisse), sur la commune de Simplon, au sud-ouest du village ;
 Rothorn ( d'altitude), canton du Valais (Suisse), entre les communes d'Anniviers et d'Agarn ;
 Rothorn ( d'altitude), canton du Valais (Suisse), entre les communes de Naters et de Baltschieder ;
 Rothorn ( d'altitude), canton d'Uri (Suisse), entre les communes d'Andermatt et d'Hospental ;
 Rothorn ( d'altitude), canton du Valais (Suisse), sur la commune de Grengiols ;
 Rothorn ( d'altitude), canton des Grisons (Suisse), sur la commune de Klosters ;
 Rothorn ( d'altitude), entre les cantons de Berne et d'Obwald (Suisse) ;
 Rothorn ( d'altitude), canton du Valais (Suisse), sur la commune de Simplon, à l'est du village ;
 Rothorn ( d'altitude), canton du Valais (Suisse), sur la commune de Visperterminen.

Noms composés avec « Rothorn » 
 Zinalrothorn ( d'altitude), canton du Valais, Suisse ;
 Blüemlisalp-Rothorn ( d'altitude), cime secondaire du Blüemlisalp, canton de Berne, Suisse ;
 Ferdenrothorn ( d'altitude), canton de Berne et du Valais, Suisse ;
 Unterrothorn ( d'altitude), canton du Valais, Suisse ;
 Oberaarrothorn ( d'altitude), canton de Berne et du Valais, Suisse ;
 Radüner Rothorn ( d'altitude), canton des Grisons, Suisse ;
 Aroser Rothorn ( d'altitude), canton des Grisons, Suisse ;
 Parpaner Rothorn ( d'altitude), canton des Grisons, Suisse ;
 Faldum Rothorn ( d'altitude), canton du Valais, Suisse ;
 Diemtigtaler Rothorn ( d'altitude), canton de Berne, Suisse ;
 Rothornspitze ( d'altitude), Alpes d'Allgäu, Autriche ;
 Brienzer Rothorn ( d'altitude), canton de Berne, Lucerne et Obwald, Suisse ;
 Sigriswiler Rothorn ( d'altitude), canton de Berne, Suisse.

Homonymie de cantons